Сулейменская () — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Казанское .

География 
Деревня находится на берегу реки Агитка. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района